«Княжна Мери» — советский художественный фильм, снятый в 1955 году режиссёром Исидором Анненским, экранизация романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

Сюжет 
Цветной фильм рассказывает о романтической истории офицера Печорина, чья безрассудная любовная игра оборачивается трагедией и для него самого — человека, явно не вписывающегося в законы времени, в котором приговорила его жить судьба…

В ролях 
 Анатолий Вербицкий — Печорин
 Карина Шмаринова — княжна Мери
 Леонид Губанов — Грушницкий
 Михаил Астангов — доктор Вернер
 Клавдия Еланская — княгиня Лиговская
 Татьяна Пилецкая — Вера
 Фёдор Никитин — князь Лиговской
 Виталий Полицеймако — драгунский капитан
 Татьяна Панкова — дама с бородавкой на балу
 Виктор Кольцов — пьяный на балу
 Георгий Георгиу — Раевич
 Арутюн Акопян — Альфельбаум, фокусник
 Дмитрий Кара-Дмитриев — слуга
 Капитолина Ильенко — дама (нет в титрах)
 Николай Горлов — офицер (нет в титрах)
 Клавдия Козлёнкова — прислуга у Лиговской (нет в титрах)
 Вера Донская-Присяжнюк — гостья (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Исидор Анненский
 Сценарист: Исидор Анненский
 Оператор: Михаил Кириллов
 Художник-постановщик: Александр Дихтяр
 Художник по костюмам: Эльза Рапопорт
 Композитор: Лев Шварц
 Звукорежиссёр: Дмитрий Флянгольц

Критика 
Кинокритик Людмила Погожева считала неудачным как сам фильм, так и решение образов Печорина и княжны Мери. «Костюмы героев, обстановка действия — всё это соответствует букве лермонтовской повести, — писала критик, — но душа её исчезла, мысль её — глубокая и грустная — оказалась искажённой». По мнению Погожевой, «актёру А. Вербицкому не удалось передать на экране богатство мыслей, чувств, переживаний, страстей лермонтовского героя». В отношении исполнительницы главной женской роли она дала ещё более жёсткую оценку: «Неудачно решён в фильме и образ княжны Мери. К. Санова, взятая на эту роль режиссёром Анненским по принципу предполагаемого типажного сходства и не являющаяся профессиональной актрисой, ни в малейшей степени не сумела передать особой прелести и обаяния лермонтовской героини».

Критик Зиновий Паперный писал, что в этом фильме «Лермонтова не больше, чем Чехова в фильме «Анна на шее», присутствует режиссёрское «назойливое стремление к пустозвонной декламации, к декоративной красивости» и «тенденция смотреть на искусство глазами Грушницкого».

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Княжна Мери» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Исидор Анненский. Книга «В театре и кино», глава "Княжна Мери" .
 А.И.Анненский. Предисловие к книге "В театре и кино" 

Фильмы СССР 1955 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Экранизации «Героя нашего времени»
Фильмы на русском языке